Il Norgesmesterskapet G19 2018 di calcio – anche nota come Telenor Cup per ragioni di sponsorizzazione – è stata la 66ª edizione del torneo. È iniziata il 30 aprile ed è terminata il 1º dicembre 2018. La vittoria finale è andata al Sogndal, che ha vinto il trofeo per la 1ª volta nella sua storia, grazie al successo per 1-3 contro il Rosenborg, dopo i tempi supplementari (la partita si era conclusa 1-1 al termine dei 90 minuti).

Primo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 aprile 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 maggio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 maggio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 maggio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 maggio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 maggio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 maggio 2018

Secondo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 maggio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 maggio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 maggio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 maggio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 maggio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 maggio 2018

Terzo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 agosto 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 agosto 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 agosto 2018

Quarto turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 settembre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 settembre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 settembre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 settembre 2018

Quarti di finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 ottobre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 ottobre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 ottobre 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 ottobre 2018

Semifinali

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 novembre 2018

Finale

Formazioni

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2018
Edizioni della Norgesmesterskapet G19